Žofie Augusta Holštýnsko-Gottorpská (5. prosince 1630, Schleswig – 12. prosince 1680, Coswig) byla holštýnsko-gottorpskou princeznou a sňatkem anhaltsko-zerbstskou kněžnou, v letech 1667 až 1674 pak vládla jako regentka po dobu nezletilosti svého syna.

Život 
Žofie Augusta se narodila jako nejstarší dcera vévody Fridricha III. Holštýnsko-Gottorpského a jeho manželky Marie Alžběty, dcery saského kurfiřta Jana Jiřího I. Měla patnáct mladších sourozenců. 16. září 1649 se osmnáctiletá princezna v Gottorpu provdala za o devět let staršího knížete Jana VI. Anhaltsko-Zerbstského. Po jeho smrti v roce 1667 se stala až do roku 1674 regentkou knížectví za svého nezletilého syna. Žofie Augusta přežila svého manžela o třináct let a zemřela v prosinci roku 1680 ve věku 50 let.

Potomci 
Za osmnáct let manželství Žofie Augusta porodila čtrnáct dětí:

 Jan Fridrich Anhaltsko-Zerbstský (11. října 1650 – 13. března 1651)
 Jiří Rudolf Anhaltsko-Zerbstský (8. září 1651 – 26. února 1652)
 Karel Anhaltsko-Zerbstský (16. října 1652 – 8. listopadu 1718), kníže anhaltsko-zerbstský, ⚭ 1676 Žofie Sasko-Weissenfelská (23. června 1654 – 31. března 1724)
 Antonín Günther Anhaltsko-Zerbstský (11. ledna 1653 – 10. prosince 1714), ⚭ 1705 Augusta Antonie Marschall z Biebersteinu (3. března 1659 – 28. prosince 1736), morganatické manželství
 Jan Adolf Anhaltsko-Zerbstský (2. prosince 1654 – 19. března 1726)
 Jan Ludvík I. Anhaltsko-Dornburský (4. května 1656 – 1. listopadu 1704), ⚭ 1687 Kristína Eleanora von Zeutsch (1666–1699), morganatické manželství
 Jáchym Arnošt Anhaltsko-Zerbstský (30. července 1657 – 4. června 1658)
 Magdaléna Žofie Anhaltsko-Zerbstská (31. října 1658 – 30. března 1659)
 Fridrich Anhaltsko-Zerbstský (11. července 1660 – 24. listopadu 1660)
 Hedvika Marie Eleonora Anhaltsko-Zerbstská (30. ledna 1662 – 30. června 1662)
 Žofie Augusta Anhaltsko-Zerbstská (9. března 1663 – 14. září 1694), Jan Arnošt III. Sasko-Výmarský (22. června 1664 – 10. května 1707), vévoda sasko-výmarský
 dcera (*/† 12. února 1664)
 Albrecht Anhaltsko-Zerbstský (*/† 12. února 1665)
 Augustus Anhaltsko-Zerbstský (23. srpna 1666 – 7. dubna 1667)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Holštýnsko-gottorpské vévodkyně
Německé princezny
Regenti
Holstein-Gottorp
Narození 5. prosince
Narození v roce 1630
Narození v Šlesvicku-Holštýnsku
Úmrtí 12. prosince
Úmrtí v roce 1680
Ženy